Dragontea mayor puede referirse a:

 el nombre común de la planta ''Dracunculus canariensis el nombre común de la planta Dracunculus vulgaris